Лас Алфалфас има више значења:

 Лас Алфалфас (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Алфалфас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику